Dávao pertenece a muchos lugares de Mindanao en Filipinas. Se refiere primeramente a la ciudad.

 Ciudad de Dávao
 Región de Dávao
 Provincia de Dávao
 Provincia de Dávao del Norte
 Provincia de Dávao del Sur
 Provincia de Dávao Occidental
 Provincia de Dávao Oriental
 Golfo de Dávao
 Río Dávao
 Aeropuerto Internacional de Dávao